Zocherstraat (Amsterdam)
 Zocherstraat (Haarlem)
 Zocherstraat (Leiden)
 Zocherstraat (Rotterdam)